Aquino es un topónimo y apellido toponímico italiano. Como Akino representa también un apellido japonés..

Localidades 
 a la localidad de Aquino (Italia) en la región de Lacio;
 a la localidad de Dom Aquino, Mato Grosso, Brasil;
 a la localidad de Aquino, parte de la Municipalidad de Monreale, Sicilia;
 a la localidad de San Mango d'Aquino en la región de Calabria.

Infraestructuras 
 al Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino, es el más grande y el de mayor afluencia de los aeropuertos filipinos.